Horodnica () – wieś na Ukrainie w rejonie podwołoczyskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
 
 Horodnica na stronie Rady Najwyższej Ukrainy. 

Rejon podwołoczyski
Wsie w obwodzie tarnopolskim